Глазково — название населённых пунктов:

Россия 
 Глазково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Глазково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Глазково — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Глазково — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Глазково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Глазково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Глазково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Глазково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Глазково — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Глазково — деревня в составе города Тверь Тверской области.
 Глазково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Глазково — деревня в Любимском районе Ярославской области.